Christopher Kelk Ingold (1893-1970) est un chimiste britannique.
 François Ingold (1894-1980) est un général français.
 François-Rodolphe Ingold (1572-1642) est un diplomate strasbourgeois.
 Tim Ingold (1948-) est un anthropologue britannique.
 Ingold est un personnage secondaire du Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien.
 Karl Ingold (1880-) est un aviateur alsacien.
 C.T. Ingold, mycologue et botaniste anglais